Кратер Кригер (), не путать с кратером Крюгер (), — небольшой ударный кратер в восточной части Океана Бурь на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецкого селенографа Иоганна Непомука Кригера (1865—1902)  и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Кригер являются кратер Волластон на северо-западе; кратер Ангстрем на востоке-северо-востоке; маленькие кратеры Рокко и Руфь на востоке и кратер Тосканелли на юго-западе. На западе от кратера расположены борозды Аристарха; на северо-западе к нему примыкает борозда Кригера; на юго-востоке находятся борозды Принца и, за ними, горы Харбингер; на юге еще одна ветвь борозд Аристарха; на юго-западе уступ Тосканелли. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 22,9 км, глубина 0,95 км.

Кратер Кригер имеет полигональную форму, умеренно разрушен, южную часть перекрывает кратер Ван Бисбрук. Вал с четко очерченной острой кромкой и гладким внутренним склоном, в западной части вала расположен небольшой разрыв от которого отходит борозда Кригера. Высота вала над окружающей местностью достигает 810 м, объем кратера составляет приблизительно 300 км³.  Дно чаши пересеченное, с множеством холмов.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Кригер D в 1976 г. переименован Международным астрономическим союзом в кратер Рокко.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-15.
Снимок Веса Хиггинса.
Кратер Кригер на карте LAC-39.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Кратер Кригер на карте LM-39.
Топографическая карта окрестностей кратера.
Фототопографическая карта окрестностей кратера.
An invisible lava flow.
No Need to Draw.
Aperture. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны